Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1995 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1995 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski, BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, GKS Gedania Gdańsk und KS Miedź Legnica in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Maraton Warszawa, KSz Pribo Hańcza Suwałki, MZKS Pocztowiec Poznań und WKSz Hetman Wrocław je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 84 Spieler zum Einsatz, von denen 53 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Artur Jakubiec (Bielsko-Biała), je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Agnieszka Brustman (Polonia Warszawa) und Marta Litinskaja (Gdańsk). Dominik Pędzich (Polonia Warszawa) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches „W“ bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1995), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1995; LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KS Computerland Polonia Warszawa

PTSz Płock

GKS Gedania Gdańsk

KS Maraton Warszawa

KSz Pribo Hańcza Suwałki

MZKS Pocztowiec Poznań

WKSz Hetman Wrocław

KS Górnik Zabrze

KS Miedź Legnica

KS Śląsk Świętochłowice

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1995
1 Liga Schach 1995